Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 18 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1985)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Sydney
Tennis en Australie en 1985
Tennis en novembre 1985